Andrzej Munk (1920-1961) – regista polacco
Chris Munk (1967) – cestista statunitense
Hermann Munk (1839-1912) – fisiologo tedesco
Ludvig Munk (1537-1602) – nobile e ufficiale danese
Jens Munk (1579-1628) – esploratore dano-norvegese
József Munk (1898-?) – nuotatore ungherese
Kaj Munk (1898-1944) – drammaturgo danese
Kirsten Munk (1598-1658) – nobile danese
Michael Max Munk (1890-1986) – ingegnere aerospaziale
Peter Munk (1927) – uomo d'affari e filantropo canadese
Salomon Munk (1803-1867) – orientalista tedesco di origini ebraiche e francesi
Walter Munk (1917-2019) – fisico oceanografico statunitense
Munk  – personaggio dei fumetti DC Comics, membro della Tribù Indigo

Pagine correlate 
 Munch (disambigua)